The Great Escape ("la grande fuga" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La grande fuga (The Great Escape) – film del 1963 diretto da John Sturges

Letteratura 
 The Great Escape – saggio di Anton Gill del 1994

Musica 
 The Great Escape – festival musicale australiano
 The Great Escape – traccia dell'album Rock the World dei Kick Axe del 1986
 The Great Escape – album dei Zinatra del 1990
 The Great Escape – singolo dei Marillion del 1994
 The Great Escape – album dei Blur del 1995
 The Great Escape – traccia dell'album Because They Can dei Nelson del 1995
 The Great Escape – traccia dell'album Ride di Jamie Walters del 1997
 The Great Escape – singolo dei We Are Scientists del 2005, tratto dall'album With Love and Squalor
 The Great Escape – singolo dei Boys Like Girls del 2007, tratto dall'album Boys Like Girls
 The Great Escape – album dei Seventh Wonder del 2010
 The Great Escape – album di Joe Budden del 2010

Videogiochi 
 The Great Escape – videogioco del 1986
 The Great Escape – videogioco del 2003
 Rayman 2: The Great Escape – videogioco del 1999